Trespassers — шостий студійний альбом датської групи Kashmir, який був випущений 1 лютого 2010 року.

Композиції 
 Mouthful of Wasps – 5:16
 Intruder – 4:24
 Mantaray – 4:10
 Pallas Athena – 2:28
 Still Boy – 5:12
 Bewildered in the City – 6:29
 Pursuit of Misery – 4:07
 Time Has Deserted Us – 4:04
 Danger Bear – 3:40
 The Indian (That Dwells in This Chest) – 5:23
 Track 11 - 7:01

Джерела 
 Trespassers  allmusic
 Trespassers  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Kashmir